В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Гана Мандлікова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Каріна Карлссон і Тіна Шоєр-Ларсен 6–2, 6–1.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (2-ге коло)
 Гана Мандлікова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)

 Еліз Берджін /  Андреа Темашварі (півфінал)
 Каріна Карлссон /  Тіна Шоєр-Ларсен (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix